Závody na čtyřbobech mužů na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 24. a 25. února 2018 na dráze centra Alpensia Sliding Centre.

Výsledky

Výsledky jízd

Jízda 1 
 Datum: 24.2.2018
 Začátek závodu: 9:30 KST

Jízda 2 
 Datum: 24.2.2018
 Začátek závodu: 11:07 KST

Jízda 3 
 Datum: 25.2.2018
 Začátek závodu: 9:30 KST

Jízda 4 
 Datum: 25.2.2018
 Začátek závodu: 11:15 KST

Reference: